Атанас Мицов Яранов е български учен, лингвист, преводач, писател, просветен деец, дипломат и революционер, член на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Яранов е роден в 1878 година в Кукуш, в Османската империя, днес Килкис, в Гърция. Баща му Димитър Яранов е медникар (бакърджия) и е виден деец на българската църковна и просветна борба в Кукуш, един от водачите на българското униатско движение в града.

Атанас Яранов завършва Самоковската духовна семинария в 1897 година, а в 1902 завършва философия в Софийския университет. Започва работа като учител по история в Битолската българска гимназия. Яранов е член на окръжния комитет на ВМОРО в Битоля в 1902 – 1903 година. След разгрома на Илинденско-Преображенското въстание напуска Македония и през есента на 1903 година заминава учи юридически и държавни науки в Лайпциг и Женева, като се дипломира с докторат в 1908 година. Връща се в Македония и преподава в Солунската българска гимназия. В 1906 година е арестуван при Мацановата афера, но в 1907 година е освободен. В Солун се жени за кукушанка. Пише във вестник „Вардар“ (1911 – 1912). В 1912 година завършва икономика в Брюкселския свободен университет.

От 22 април 1913 година Атанас Яранов е хоноруван лектор по френски език в Софийския университет. От 15 март 1914 до 5 април 1921 година е редовен лектор.

Доброволец е в Македоно-одринското опълчение по време на Балканската война в 1912 - 1913 година. Зачислен е в Трета солунска дружина под командването на Димитър Думбалаков, но по настояване на полковник Петър Дървингов е прехвърлен в щаба на опълчението. След Междусъюзническата война бяга с кораб със семейството си в България. Назначен е за търговски консул в Стокхолм, Швеция в периода 1915 – 1918 година. След края на Първата световна война се връща в София и работи в Софийския университет като преподавател в катедра „Френска филология“. В 1920 година напуска след конфликт със земеделския просветен министър. През 1921 година влиза като съветник в Изпълнителния комитет на Съюза на македонските емигрантски организации. Член-учредител е на Македонския научен институт. Председател е на Кукушкото благотворително братство.

В 1936 година е журналист и редактор на списание „Нова дума“, а в периода 1920 – 1923 година на списание „Седмичен икономически преглед“, „Куриер дьо Бюлгари“ и „Патри“. Директор е на „Еко дьо Бюлгари“. Атанас Яранов е автор на драматизирани поеми и пиеси, книги, учебници и речници по френски език. В 1946 година получава награда за драмата си „Балдуин“ от френското издателство „Ларус“.

Умира през 1964 година в София.

Яранов е баща на географа Димитър Яранов и дядо на художника Атанас Яранов.

Научни публикации 
 „Как се раждат, живеят и мрат езиците“ (1911)
 Учебник по политическа икономия (1915)
 La Bulgarie èconomique (1919)
 „Стопанска Турция в днешните ѝ предели“ (1924)
 „Тютюновата култура, индустрия и търговия в Турция“ (1925)
 „„Днешна и утрешна България“ (1928)
 „Какви превозни средства трябват на България“ (1934)
 Стопанската политика на България (от 1878 до 1928 година), София 1934, 392 с.
 Ръководство по френски език (1921)
 „Живот и смърт на езиците“ (1929)
 Илюстрован френско-български речник (1914, 1928, 1939)

Родословие

Външни препратки 
 „Почакайте още една година“, статия от Атанас Яранов публикувана във в-к „Вардар“, год. I, бр. 15, София, 24 януари 1912 г.
 "Днешна и утрешна България", София, 1928 година
 "Стопанската политика на България (от 1878 до 1928 година)", София, 1934 година
 "Солун като стопанско средище", публикувано в "Сборник Солун", София, 1934 година
 Данни за Атанас Яранов от варненската преса

Вижте също 
 Атанас Яранов - секретар на Община Варна през 1921 г.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български учени от Македония
Български журналисти от Македония
Български писатели от Македония
Македоно-одрински опълченци
Учители в Битолската българска класическа гимназия
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Членове на Македонския научен институт
Български просветни дейци от Македония
Родени в Кукуш
Починали в София
Възпитаници на Софийския университет
Консули на България
Български икономисти
Преподаватели в Софийския университет
Дейци на Македонските братства
Атанас
Български филолози
Български автори на учебници
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Лайпцигския университет
Възпитаници на Женевския университет
Възпитаници на Брюкселския свободен университет
Български дипломати от Македония